Jméno a příjmení Jiří Stárek nosí více různých osobností:

 Jiří Stárek (bubeník) (1952–1994) – český bubeník a skladatel
 Jiří Stárek (dirigent) (1928–2011) – český dirigent
 Jiří Stárek (saxofonista) – český saxofonista a hudební pedagog